Открытый чемпионат Малайзии 2012 — 7-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Куала-Лумпуре, Малайзия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году соревнования прошли с 24 по 30 сентября. Турнир открывал осеннюю серию турниров в Восточной Азии.

Первой ракеткой одиночного соревнования стал Давид Феррер (№ 5 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Хуан Монако выигрывает 4й титул в сезоне и 7й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Жюльен Беннето уступает все свои 7 финалов соревнований основного тура ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Александр Пейя выигрывает 2й титул в сезоне и 3й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Бруно Соарес выигрывает 2й титул в сезоне и 7й за карьеру в основном туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Открытый чемпионат Малайзии по теннису среди мужчин
 Мировой тур ATP 2012
 Мировой тур ATP 250
 Открытый чемпионат Малайзии по теннису среди женщин 2012

Малайзия
Теннис
Сентябрь 2012 года
Октябрь 2012 года
2012